Oppenheim bezeichnet:

 Oppenheim, eine Stadt im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Oppenheim (New York), eine Stadt in Fulton County
 Oppenheim (Berliner Familie), eine Königsberg-Berliner Bankiersfamilie
 Oppenheim (Kölner Familie), eine Kölner Bankiersfamilie
 Oppenheim (Familienname), zu Namensträger siehe dort
 Oppenheim & Warschauer, eine Privatbank in Königsberg i. Pr.
 Hugo Oppenheim & Sohn, eine Privatbank in Berlin
 R. Oppenheim & Sohn, eine Privatbank in Berlin
 Sal. Oppenheim jr. & Cie., eine Privatbank in Köln
 Palais Kaskel-Oppenheim, ein repräsentatives Gebäudes in Dresden

Siehe auch:
 Villa Oppenheim
 Oppenheim-Reflex
 Oppenheimer